Зо́я Евге́ньевна Журавлёва (20 августа 1935 года, Ленинград, СССР — 26 марта 2011 года, Санкт-Петербург) — детская писательница, журналист и филолог.

Биография 
Зоя Евгеньевна Журавлёва родилась 20 августа 1935 года в городе Ленинграде, СССР.
Закончила отделение журналистики филологического факультета Ленинградского университета по специальности филолог-журналист. 
Работала в газетах на севере: в Никеле и Мурманске.

Участвовала в совместных экспедициях по стране: с биологами, искусствоведами, археологами.
В 1966 году журнал «Звезда» опубликовал её первую повесть «У меня есть голова». В этом же году вышла её очерковая повесть (в соавторстве со Станиславом Панкратовым) «Не споткнись о Полярный круг»  — в Карельском издательстве.
В 1967 году то же Карельское издательство выпустило детскую книжку Зои Журавлевой «Путька», которую вскоре переиздал Детгиз. И тогда же в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник повестей Зои Журавлевой «Ключ от Вселенной». Этот сборник был премирован на конкурсе имени Николая Островского.
С 1968 года — член Союза писателей СССР. 
Сотрудничала с журналом «Пионер».
Член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор более чем 20 книг: взрослых и детских.

Скончалась 26 марта 2011 года в Санкт-Петербурге.

Деятельность 
Зоя Евгеньевна занималась:
проблемами междисциплинарного диалога, взаимопонимания науки и искусства, синергетикой. Один из организаторов и член Правления межрегиональной Ассоциации «Женщины в науке и образовании», главный редактор газеты Ассоциации «Госпожа Удача», неизменный сопредседатель и организатор Международных междисциплинарных конференций «Языки науки-языки искусства» (Суздаль-96, -98, -02 ).

Творчество 
Жанр произведений Зои Евгеньевны: современная проза.

 «У меня есть голова», повесть (1966 год).
 «Не споткнись о Полярный круг», очерковая повесть (1966 год).
 «В двенадцать, где всегда» — повесть о молодых слюдяницах.
 «Сорок первый километр», очерк, вошёл в сборник «Искатель. 1966. Выпуск № 6».
 «Путька» (1967 год).
 «Не споткнись о Полярный круг» (1967 год).
 «Требуется героиня» (Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия, М., 1969).
 «Я, Арина, Байрамчик и верблюжье молоко» (1972 год).
 «Выход из Случая» — повесть о метро и его сотрудниках, обеспечивающих чёткую работу этой городской транспортной артерии.
 «Кувырок через голову».
 «Ожидание».
 «Островитяне».
 «Сними панцирь!»
 «Роман с героем конгруэнтно роман с собой».
 «Роман с героем».
 и другие.

Примечания

Ссылки 

 Журавлёва Зоя Евгеньевна (1935—2011)

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Детские писатели XXI века
Детские писательницы СССР